Arthur Donaldson – (1901-1993) politico nazionalista scozzese
Arthur Donaldson – (1869-1955) attore e regista nato in Svezia, lavorò negli Stati Uniti sia nel cinema che in teatro